Приго́рное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Пригорное — до 1927 г. название села Шиен Жамбылского района Алматинской области.
Пригорное — до 1923 г. название села Шамалган в Карасайском районе Алматинской области.

Россия 
 Пригорное — село в Апшеронском районе Краснодарского края.
 Пригорное — село в составе городского округа Новотроицк Оренбургской области.